Sezóna 1987/1988 byla 13. sezonou Švédské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Färjestads BK. Poslední dva týmy první fáze hrály baráž o udržení proti nejlepším celkům druhé ligy.

První fáze

Druhá fáze

Play off

Čtvrtfinále 
 Djurgårdens IF - AIK 1:2 (5:6 P, 3:2, 1:3)
 IF Björklöven - HV71 2:0 (6:3, 5:4)
 Leksands IF - Färjestads BK 1:2 (4:3, 1:6, 1:4)
 Södertälje SK - MODO Hockey 0:2 (2:6, 3:4 P)

Semifinále 
 IF Björklöven - MODO Hockey 2:0 (3:2 P, 4:3 P)
 Färjestads BK - AIK 2:0 (4:2, 3:2)

Finále 
 IF Björklöven - Färjestads BK 1:3 (6:5, 2:6, 0:3, 3:6)

Lední hokej v roce 1987
Lední hokej v roce 1988
1987/1988
Sport ve Švédsku v roce 1987
Sport ve Švédsku v roce 1988